Jacques Mouradian (1910-1992), haut fonctionnaire français ;
 Mourad Oganessovitch Mouradian (1930), homme politique arménien ;
 Georges Mouradian (1944), archiviste et historien français ;
 Claire Mouradian (1951), historienne française ;
 David Mouradian (1951), écrivain et philologue arménien.